Stinnett ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stinnett (Kentucky), im Leslie County
 Stinnett (Texas), im Hutchinson County
 Stinnett (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin

Stinnett ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Stinnett, mikronesische Frauenrechtsaktivistin und Geschäftsfrau